Sezon 2021/2022 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 30. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 7 stycznia 2022 roku w austriackim mieście Umhausen, a ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 20 lutego tego samego roku na torze w austriackim Mariazell. Rozegrano pięć zawodów w pięciu miejscowościach. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę odwołano ostatnie zawody mające się odbyć w Moskwie.

Podczas sezonu 2021/2022 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze w Laas w dniach 10-13 lutego 2022.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła po raz szósty w karierze reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler, która wyprzedziła swoją rodaczkę Gretę Pinggerę. Wśród mężczyzn po raz pierwszy wygrał Włoch Alex Gruber. W dwójkach po raz trzynasty w karierze najlepsi okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki

Puchar narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2021/22) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2021/22) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2021/22) - dwójki
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2021/22) - puchar narodów

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2021 w saneczkarstwie
2022 w saneczkarstwie